Эдмонтон:

 Эдмонтон — административный центр канадской провинции Альберта.
 Эдмонтон — база Канадских вооружённых сил, расположенная в Эдмонтоне (Альберта, Канада). 
 Эдмонтон Ойл Кингз — юниорский хоккейный клуб, выступающий в Западной хоккейной лиге.
 Эдмонтон Ойлерз — профессиональный хоккейный клуб, играющий в НХЛ.
 Эдмонтон Эскимос — профессиональный команда, играющая в канадский футбол.